Dit is een lijst van coaches van het Nederlands basketbalteam.

Bondscoaches 

coach
Nederlands basketbalcoach
Coaches